Bobby Garrett – giocatore di football americano statunitense
Robert Garrett – atleta statunitense
Robert Garrett – calciatore nordirlandese
Robert Garrett – cestista tedesco